Mesnilia martinensis – gatunek widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1898 roku przez francuskiego zoologa Eugène Canu (1864-1952).

Przypisy 

Clausiidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1898 roku